Жиля́ева — неоднозначный термин: фамилия (женская форма фамилии Жиля́ев) и топоним.

 Известные носительницы 
 Жиляева, Алла Николаевна (род. 1969) — российская легкоатлетка.

Населённые пункты 
 Жиляева — деревня в Орловском районе (Орловская область, Россия). См. также 
 Жилин